Михайло Самарський - український театральний та кіноактор.

Біографія
Народився 15.02.1994 року у Києві.
У 2017 році закінчив КНУТКіТ ім. І.К.Карпенко-Карого, спеціальність "актор драматичного театру та кіно" (майстерня Л.Остропольського).

Грає в Київському Театрі ім.Лесі Українки.

Знявся у більш ніж 12 фільмах та серіалах.

Вибрана фільмографія

 Слід (2022), серіал
 Материнське серце (2021), серіал
 Дерев'яний гребінець (2021), серіал
 Юрчишини 2 (2021), серіал
 Без тебе (2021), серіал
 Сидорéнки-Сидóренки. Ремонт стосунків (2020), серіал
 Ф.І.Л.І.Н (2020), серіал
 Пристрасті по Зінаїді (2019), серіал
 Гіркий присмак (2019), фільм
 Артистка (2017), серіал
 Я буду кохати довіку (2017), серіал
 Вікно життя (2016), серіал

Примітки

Посилання 

 https://tv.ua/news/6230756-mikhail-samarskij-o-roli-v-seriale-sled-oschuschenie-slovno-pisali-personazha-s-menya

Українські актори